Марш Гвардии Людовой () или Песня партизан (), также известная под названием «Мы из сожжённых сёл» () — песня польских партизан-антифашистов из Армии Людовой и Гвардии Людовой, написанная в 1942 году польской поэтессой и членом Гвардии Людовой . Под названием «Песня партизан» она впервые появилась в польской подпольной газете «Gwardzista» 20 января 1943 года, позднее переименована в «Марш Гварии Людовой».

Музыка песни основана на народных песнях Пётркувского повята. По некоторым данным, соавтором песни также была сестра Ванды Зеленчук Ядвига Кочанова. В декабре 1943 года текст песни был напечатан в «Сборнике песен и стихотворений для партизан Армии Людовой», издававшемся Союзом борьбы молодых.

Текст

Исполнение другими коллективами 
Песня была в репертуаре польской рок-группы Czerwone gitary. В 2014 году новый вариант был записан и исполнен группой альтернативного рока «Zuch Kazik» («»).

См. также 
 Gdy naród do boju

Примечания

Ссылки 
 

Песни Второй мировой войны
Песни Польши
Антифашистское сопротивление в Польше
Песни на польском языке